O termo Ouro negro pode referir-se a:
 Ouro negro - termo empregado para referir-se a petróleo;
 Ouro Negro - cidade fictícia da telenovela brasileira Começar de Novo de 2004;
 Ouro Negro - A Saga do Petróleo Brasileiro, filme brasileiro de 2009.

Desambiguação